

Persone
Andrea Colletti (* 1981) – politico italiano
Carmelo Colletti (1920-1983) – mafioso italiano
Lucio Colletti (1924-2001) – filosofo e politico italiano
Nicolao Colletti (XVII secolo–XVIII secolo) – matematico e accademico italiano
Stephen Colletti (* 1986) – attore statunitense
Toni Collette (* 1972) – attrice e cantante australiana

Pagine correlate
Coletti